"A canção mais misteriosa da Internet" ou somente "Like the wind" (Em Alemão: wie der Wind, em russo: Как ветер, kak veter), em japonês: 風のように, kazenoyōni) é um fenômeno da Internet que envolve a tentativa de identificar uma canção de new wave que teria sido gravada em uma estação de rádio europeia por volta de 1984.

História
Uma pessoa que se identificou como "Darius S." para um escritor da Rolling Stone disse que gravou a canção de um programa chamado Musik für junge Leute ("Música para jovens") que ouviu na estação de rádio pública alemã Norddeutscher Rundfunk (NDR), provavelmente em 1984.

De acordo com Darius S., ele gravou a canção em uma fita que rotulou como "cassette 4", juntamente com músicas de XTC e The Cure, lançadas em 1984. Outra evidência de que a canção misteriosa data de 1984, no mínimo, é que o toca-fitas Technics que Darius S. usou para gravar a música foi fabricado neste ano.

Em 2007, a irmã de Darius S., postando sob o pseudônimo "Anton", compartilhou na Internet, na tentativa de identificar o artista e o nome da canção. A mulher, que se identificou como Lydia H. para um escritor da Rolling Stone, postou um trecho da música em um fansite alemão dedicado ao synthpop oitentista e no spiritofradio.ca, um site canadense dedicado à identificação de músicas enviadas por fãs.

Fenômeno viral na Internet
O mistério da canção não identificada ganhou popularidade viral em 2019, quando um adolescente brasileiro chamado Gabriel da Silva Vieira ficou intrigado e começou a procurar evidências de sua origem. Ele enviou um trecho da música para o YouTube e para vários grupos do Reddit.

Em 9 de julho de 2019, o youtuber Justin Whang lançou um episódio de Tales from the Internet discutindo a pesquisa até esse momento. Em 2 de agosto de 2019, ele lançou um episódio de atualização.

Em julho de 2019, um usuário do Reddit postou a canção completa.

Paul Baskerville, o DJ do programa em que a canção provavelmente foi gravada, afirmou que não se lembra de nenhuma informação a respeito.

Até o momento, o artista e o nome da canção não foram identificados.

Referências

Ver também
Meme (Internet)
Lista de fenômenos da Internet
Statues In Motion

Ligações externas
 Versão completa da canção no YouTube

Canções de new wave
New wave
Canções de synthpop
Cultura da Internet
Fenômenos da Internet